Stanisław Mioduszewski, urzędnik ziemski w XVIII wieku
 Stanisław Mioduszewski, duchowny
 Stanisław Mioduszewski (1908-1991), pisarz, marynarz